Zlatko Crnković je ime sledećih osoba:

 Zlatko Crnković (glumac)
 Zlatko Crnković (prevodilac)